"Menina do Alto da Serra", também conhecida apenas por "Menina" foi a canção que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção 1971, interpretada em português por Tonicha. Foi a 15.ª canção a ser interpretada na noite do festival, a seguir à canção holandesa "Tijd", interpretada pelo duo Saskia & Serge e antes da canção jugoslava "Tvoj dječak je tužan", interpretada por Kruno Slabinac. No final, a canção portuguesa terminou em nono lugar (apesar de modesta posição, foi a melhor classificação portuguesa até então).

Autores 
 Compositor:       Nuno Nazareth Fernandes
 Letrista:       Ary dos Santos
 Orquestrador:   Jorge Costa Pinto

Letra 
A canção é uma balada, com Tonicha descrevendo uma simples rapariga camponesa. Ela apresenta aquela rapariga como um ideal que todos deveriam aspirar nas suas vidas.

Versões 
Tonicha gravou esta canção noutros idiomas, além do português:

 "Country girl" (inglês)
 "Bergère"  (francês)
 "Quand l'été viendra demain"  (francês)
 "Niña "(castelhano)
 "Ragazza della campagna" (*) (italiano)

Ligações externas 
  Letra e outras informações

 "Menina do alto da serra", canção de Portugal no Festival Eurovisão da Canção 1971.

Portugal no Festival Eurovisão da Canção
Canções vencedoras do Festival RTP da Canção
Canções em português
Canções do Festival Eurovisão da Canção
Canções de 1971